Monda heißt der Ort
 Monda (Spanien), Gemeinde in Andalusien

Monda ist der Familienname von
 Antonio Monda (* 1962), italienischer Regisseur